Issoufou ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoulrazak Issoufou Alfaga (* 1994), nigrischer Taekwondoin
 Alhassane Issoufou (* 1976), nigrischer Fußballspieler
 Mahamadou Issoufou (* 1952), nigrischer Staatspräsident
 Oumarou Garba Issoufou (1940–2007), nigrischer Diplomat und Politiker